

Chimica 
 DMT – Dimetiltriptamina, sostanza psicoattiva
 DMT-1 – trasportatore di metalli divalenti. Si veda Assorbimento del ferro alimentare.

Codici 
 DMT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Diamantino (Brasile)

Storia 
 D'mt – regno africano del I millennio a.C.